Bieniasze peut désigner en Pologne :
 Bieniasze, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bieniasze, village de la voïvodie de Podlachie